Сань-цай, также Саньцай и Сань цай (иногда, неправильно, санкай):
 Сань-цай — тип китайской керамики
 Сань-цай («три ценности», «три основы», «три начала») — обозначение в китайской философии трёх главных вселенских начал (Небо — Земля — Человек)
 Сань-цай — группа священнослужителей, участвующих в традиционной форме китайского спиритического сеанса